Jemielnica – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Jemielnica
 Jemielnica – gmina w woj. opolskim, w pow. strzeleckim
 Jemielnica – dawna gromada
 Chrząstawa (Jemielnica) – rzeka w woj. opolskim